AGI ima više značenja.

 Srebro jodid, jedinjenje
 Alfa-glukozidazni inhibitor